On the Threshold of a Dream () — четвёртый студийный альбом британской группы The Moody Blues, изданный в апреле 1969 года на лейбле Deram Records. Это третья пластинка The Moody Blues, записанная в классическом составе Хейворд—Пиндер—Лодж—Томас—Эдж, и третья работа группы с продюсером Тони Кларком.

Об альбоме 
On the Threshold of a Dream — один из самых успешных альбомов за всё время существования группы, он достиг позиции #1 в Великобритании и вошёл в «Top 20» в США. Альбом получил положительные отзывы критиков и был включен в различные списки лучших альбомов прогрессивного рока. Впоследствии неоднократно переиздавался.

Две композиции «Never Comes the Day» и «So Deep Within You» были выпущены в виде сингла, который, в отличие от самого альбома, коммерческого успеха не имел. В отличие от них, «Dear Diary» стала одной из самых популярных и узнаваемых песен группы.

В том же году группа создала свой собственный лейбл, названный Threshold Records, на котором были изданы несколько последующих альбомов.

Список композиций

Сторона А 
 «In the Beginning» (Graeme Edge) — 2:08
 «Lovely to See You» (Justin Hayward) — 2:35
 «Dear Diary» (Ray Thomas) — 3:56
 «Send Me No Wine» (John Lodge) — 2:20
 «To Share Our Love» (Lodge) — 2:54
 «So Deep Within You» (Mike Pinder) — 3:07

Сторона Б 
 «Never Comes the Day» (Hayward) — 4:43
 «Lazy Day» (Thomas) — 2:43
 «Are You Sitting Comfortably?» (Hayward, Thomas) — 3:29
 «The Dream» (Edge) — 0:57
 «Have You Heard (Part 1)» (Pinder) — 1:30
 «The Voyage» (Pinder) — 3:58
 «Have You Heard (Part 2)» (Pinder) — 2:32

Участники записи 
 Джастин Хейворд — вокал, акустическая гитара, электрогитара, двенадцатиструнная гитара, виолончель
 Джон Лодж — вокал, бас-гитара, виолончель
 Рэй Томас — вокал, гармоника, флейта, тамбурин, флейта-пикколо, гобой
 Грэм Эдж — ударные, перкуссия, вокал, EMS VCS 3
 Майк Пиндер — вокал, меллотрон, орган Хаммонда, фортепиано, виолончель

Примечания

Ссылки 

 

Альбомы прогрессивного рока
Альбомы психоделического рока
Альбомы The Moody Blues
Концептуальные альбомы
Альбомы Deram Records
Альбомы на английском языке